Il mandolino del capitano Corelli (Captain Corelli's Mandolin) – romanzo del 1993 di Louis de Bernières
Il mandolino del capitano Corelli (Captain Corelli's Mandolin) – film del 2001 diretto da John Madden, con Nicolas Cage e Penélope Cruz